Ženská čtyřhra Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do deblové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, jehož členky nestartují společně. Hingisová hraje s Američankou Coco Vandewegheovou, aby ve 2. kole podlehly domácímu páru Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová. Spoluhráčkou Mirzaové se stala Češka Barbora Strýcová, s níž skončila o kolo později na raketách japonských tenistek Eri Hozumiové a Miju Katové.

Vítězem se stal druhý nasazený americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, který ve finále zdolal česko-čínské turnajové dvanáctky Andreu Hlaváčkovou s Pcheng Šuaj po třísetovém průběhu 6–7, 6–3 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů a rozdělily částku 650 000 australských dolarů. Získaly tak společnou devátou trofej, z toho čtvrtou grandslamovou. Šafářová vybojovala třináctý deblový titul na okruhu WTA Tour a bodový zisk znamenal posun na kariérní žebříčkové maximum ve čtyřhře, když jí 30. ledna 2017 patřilo 2. místo. Pro Mattekovou-Sandsovou to bylo dvacáté čtvrté turnajové vítězství z deblu.

Šampionky již na Australian Open triumfovaly v roce 2015, kdy navázaly vzájemnou spolupráci. Poměr výher a proher tak po turnaji činil 12–0. Hlaváčková s Pcheng měly celkovou předfinálovou bilanci utkání 21–2, ze všech společně odehraných turnajů.

Nasazení párů 

  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
 ''' Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Martina Hingisová /  Coco Vandewegheová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Karolína Plíšková (1. kolo)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (3. kolo)
  Monica Niculescuová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Pcheng Šuaj (finále)
  Katarina Srebotniková /  Čeng Saj-saj (3. kolo)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Serena Williamsová /  Venus Williamsová (odstoupily)
  Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017